Фестиваль лимонов () — традиционный праздник, который ежегодно проводится в Ментоне (Франция) в конце февраля или начале марта. В рамках фестиваля из цитрусовых создаются разнообразные скульптуры на определённую тему.

Лимоны в Ментоне 
История выращивания цитрусовых в Ментоне восходит к XV веку: первое упоминание о плантации цитрусовых в этой местности датируется 1471 годом. Существует легенда, согласно которой первые лимоны на Лазурном берегу посадила сама Ева. Когда она и Адам были изгнаны из рая, Ева захватила с собой золотой фрукт. После долгих странствий она увидела прекрасное побережье, которое напомнило ей покинутый рай. Здесь Ева и посадила свой золотой фрукт, а впоследствии на этом месте возник райский город — Ментон.

В наше время в Ментоне выращиваются различные виды цитрусовых; вокруг города расположены многочисленные плантации. Здесь также находится сад цитрусовых, в котором представлены 93 разновидности этих деревьев. Однако символом города считается именно лимон, в частности, местная его разновидность, отличающаяся ярко-жёлтым цветом и высоким содержанием сока.

История праздника 
Ментон, небольшой городок на Лазурном берегу, издавна пользовался популярностью у состоятельных курортников, приезжавших провести зимние месяцы в тёплом и мягком средиземноморском климате. В 1895 году владельцы отелей в Ментоне выступили с предложением устроить карнавал, в качестве развлечения для отдыхающих. Позднее, в 1929 году, одному из отельеров пришла в голову идея провести выставку цветов и цитрусовых в саду гостиницы Hôtel Riviera. Выставка имела огромный успех, и на следующий год мероприятие проводилось с гораздо бо́льшим размахом. Местные власти решили поддержать инициативу, благодаря которой праздник приобрёл особый местный колорит. Официальной датой рождения праздника считается 1934 год.

Фестиваль не проводился во время Второй мировой войны с 1940 года по 1946 год, в 1991 году из-за войны в Ираке и в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Традиции 
С 1936 года фестиваль проводится в ботаническом саду Ментона (). Здесь создаются разнообразные скульптуры и конструкции из цитрусовых, как правило, в рамках определённой темы. Так, в 2001 году темой фестиваля были сказки Перро, в 2009 — музыка, в 2012 — регионы Франции, в 2015 — Китай, в 2016 — итальянское кино, в 2017 — Бродвей, в 2020 - праздники мира. В создании скульптур ежегодно участвуют около 240 000 человек, при этом используется около 145 тонн цитрусовых. Интересно, что местные лимоны в празднике почти не задействованы: они считаются деликатесом и используются исключительно в гастрономических целях. Цитрусовые для фестиваля завозятся в Ментон из Испании.

Фестиваль длится более двух недель, в течение которых на улицах Ментона можно видеть многочисленных акробатов, клоунов, художников и музыкантов. Вдоль побережья движутся кортежи, украшенные цитрусовыми. Это зрелище ежегодно собирает от 25 000 до 30 000 зрителей: число, равное количеству жителей города. В общей же сложности фестиваль привлекает более 200 000 зрителей.

В тёмное время суток скульптуры в ботаническом саду подсвечиваются разноцветными огнями, что придаёт им особую красочность. Это музыкально-световое шоу носит название «Сады света» ().

Темы фестиваля

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Ментона
Французские карнавалы
Лимоны
Цитрусовые культуры